Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Zmagania odbyły się pomiędzy 17–18 sierpnia na Stadionie Olimpisjkim.

Tytuł mistrzowski z poprzednich igrzysk obronił Ashton Eaton, wyrównując rekord olimpijski Romana Šebrle z Aten. Jedyny Polak w stawce, Paweł Wiesiołek zajął 21. miejsce.

W zawodach wzięło udział 32 zawodników z 21 państw.

Terminarz 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Statystyka

Rekordy 
W poniższej tabeli przedstawiono rekord świata i olimpijski, rekordy poszczególnych kontynentów oraz najlepszy rezultat na świecie w 2016 roku.

Rekordy ustanowione podczas mistrzostw

Najlepsze wyniki na świecie 
Poniższa tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na świecie w sezonie 2016 tuż przed rozpoczęciem zawodów.

Wyniki 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Bieg na 100 metrów

Skok w dal 

  Eelco Sintnicolaas nie przystąpił do konkurencji.

Pchnięcie kulą

Skok wzwyż 

  Leonid Andreyev,  Rico Freimuth i  Willem Coertzen nie przystąpili do konkurencji.

Bieg na 400 metrów 

  Pieter Braun nie przystąpił do konkurencji.

Bieg na 110 metrów przez płotki

Rzut dyskiem

Skok o tyczce 

  Ołeksij Kasjanow nie przystąpił do konkurencji.

Rzut oszczepem 

  Mihail Dudaš nie przystąpił do konkurencji.

Bieg na 1500 metrów

Wyniki końcowe 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Dziesięciobój mężczyzn